El término solapa puede referirse a:

Solapa, la parte superior o inferior de un embalaje que sirve para cerrarlo;
Solapa, parte de la camisa o vestido que se vuelve a la altura del cuello;
Solapa, un elemento de ventana en interfaces gráficas;
Solapa, prolongación vuelta de la cubierta de un libro;
Solapa, ser mítico -especie de bruja- del folclore argentino, en especial el de la provincia de Entre Ríos;

Enlaces externos